Mount Sinai kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Sinaiberget, Sina al-Janubiyya,

Grenada 

 Mount Sinai (berg i Grenada), Saint Andrew,

USA 

 Mount Sinai (berg i USA, Texas), Smith County, 
 Mount Sinai, New York, ort, Suffolk County, 
 Mount Sinai (berg i USA, Montana), Golden Valley County, 

Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar